HE poate fi:
 Helmstedt, număr de înmatriculare auto al districtului rural german
 Hermagor, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 Hessa, abreviere pentru landul german
 Humenné, unul din cele două numere de înmatriculare auto al orașului slovac

H.E. poate fi:
 Her Excellency sau His Excellency, abreviere engleză pentru Excelența Sa

He poate fi:
 Heliu, simbolul chimic al elementului chimic
 He, nume de familie chinezesc (何, 贺, 賀, 河, 佫 sau 赫)

he poate fi:
 he, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (へ în hiragana sau ヘ în katakana)
 he, literă arhaică a alfabetului georgian
 el, în limba engleză
 Limba ebraică, codul ISO 639-1

Vezi și 
 Zheng He (1371- 1433 sau 1435), amiral și navigator din China în secolul 15
 He Pingping (1988-2010)

Legături externe 
 
  „HE” la acronymfinder.com